Homokember:

Homokember – mítikus lény az észak- és nyugat-európai néphagyományban
Homokemberke –  a német televízió esti mesefigurája
The Sandman (A Homokember) –  Neil Gaiman képregénye
A Homokember –  E. T. A. Hoffmann novellája